Firestone 550 2010 — это четырнадцатая по счёту гонка IRL IndyCar на Texas Motor Speedway, а также седьмаой этап в сезоне-2010. Гонка проведена в субботу, 5 июня 2010.

В четвёртый раз подряд заезд проведен на 228 кругов по 1,5-мильному овалу в Форт-Уэрте, Техас, США.

Права на показ гонки принадлежат американскому телеканалу Versus.

Общая информация 

Победитель гонки — австралиец Райан Бриско — одержал свою первую победу за 9 последних стартов (в прошлом году на этапе в Иллинойсе он также сделал дубль (поул + победа)). Бриско также чаще других заканчивал круг первым — 102 раза. Для его команды (Team Penske) это первая победа с этапа в Бирмингеме, в середине апреля.

Для финишировавшей второй Даники Патрик это первый финиш в Top5 с прошлогоднего Ричмонда. Столь же высоко в итоговом протоколе американка последний раз забиралась во время своей победы в Мотеги-2008.

Вторую гонку подряд финиширует в Top3 Марко Андретти — для уроженца Пенсильвании это лучшей достижение за 4,5 сезона в серии.

Впервые в сезоне в тройке лучших на финише сразу два представителя США.

Сверхудачно сложился этап для Andretti Autosport — в семёрке лучших на финише сразу четыре представителя этой команды, в том числе два в Top3.

Впервые с этапа в Лонг-Бич в тройке сильнейших на финише нет ни одного представителя Chip Ganassi Racing, правда в четвёртый раз в сезоне Диксон и Франкитти вместе попали в Top5.

Впервые с начала сезона чемпионат возглавляет не Уилл Пауэр. После худшего в сезоне выступления в Форт-Уэрте его на 3 очка опередил действующий чемпион Дарио Франкитти.

Результаты

Квалификация 

R — участник трофея новичков.

Стартовая решётка

Гонка 

1 — количество кругов лидировния.

Общий зачёт после этапа

Примечания

Ссылки 
 Статистика и результаты на официальном сайте серии

 

Форт-Уэрт
Июнь 2010 года
Моторные виды спорта
2010
События 5 июня
550